Fukushima I-ulykkerne omfatter flere hændelser på Fukushima I atomkraftværk efter Jordskælvet ved Sendai 2011 og den følgende tsunami ramte kraftværket. Pr. 2022 er mellem 0 og 1 person død fra radioaktiv stråling i forbindelse med ulykken.  

Fukushima I-ulykkerne vurderes nu til INES-7.

Nedlukningen af  kernereaktorerne lykkedes i første omgang efter jordskælvet d. 11. marts 2011 kl. 6:46:23 dansk tid (05:46:23 UTC), dog viste det sig at flere af kernereaktorerne og deres brugt-atombrændsel-bassiner havde problemer med nedkølingen. Lørdag eftermiddag (12. marts, klokken ca. 9, dansk tid) blev et af atomkraftværkets turbinebygninger ved kernereaktor 1 ramt af en eksplosion (grundet brint dannet af overophedet vand). Et højt tryk blæste taget og væggene af den bygning, der huser atomkraftværkets reaktor. Der kom skyer af betonstumper op fra turbinebygningen. Cirka 170.000 mennesker i en radius af 20 km fra Fukushima I er blevet evakueret (søndag). Japansk TV har vist billeder fra før og efter eksplosionen. De viser at den ydre mur af en af turbinebygningerne er forsvundet. (Ikke reaktorbygningen som tidligere meddelt)
Fire mennesker blev ifølge japanske medier såret ved kollapset, og radioaktiviteten er 20 gange højere end normalt på stedet. En japansk regeringstalsmand siger, at der er tale om en meget alvorlig situation. Ingen er døde ved ulykken, men nogle medarbejdere blev forbrændt og indlagt.

Japans premierminister Naoto Kan sagde om lørdagen, at selskabet Tepco, der driver Fukushima I havde sagt, at reaktorkernerne fortsat er intakte. Søndag formiddag meddelte den japanske regering talsmand Yukio Edano, at en nuklear nedsmeltning
sikkert allerede har fundet sted i reaktor 1.
Myndighederne frygtede at Fukushima 1's tredje bygning på grund af vanddamptryket i kernereaktor 3 vil eksplodere, ligesom bygning 1., hvilket også skete mandag klokken 03.23. 

Japanere med geigertællere har lavet et kort over Japan med radioaktivitetsmålinger – formentlig i menneskehøjde. Ligesom Google Earth kan man zoome ind. Da de radioaktive stofpartikler falder til jorden, vil radioaktiviteten sandsynligvis blive højere, hvis man roder op i jorden.

Se også 

 Tidslinje for miljømæssige begivenheder der har påvirket mennesker

Kilder/referencer

Ekterne henvisninger 

 26. marts 2011, Intet nyt i øget stråling. Ekspert: Japanerne har kendt til radioaktivt havvand hele tiden  Citat: "...der fundet mængder af radioaktivt jod, der ligger 1250 gange over det normale niveau. Det svarer til, at hvis man drikker en halv liter af vandet, så får man den samme mængde stråling, som man kan tåle i løbet af et helt år...Den radioaktive jod vil sætte sig på tangplanter, og fiskene vil optage det..."

Begivenheder i 2011
Atomkraftværker i Japan
Kernekraftulykker